Сефи:
Сефи I — шах Ирана (с 1628 по 1642) из династии Сефевидов, внук Аббаса I.
Сефи ад-Дин — основатель известного на Востоке суфийско-дервишского ордена Сефевие и родоначальник династии Сефевидов.